Großschönau (Autriche), une commune d'Autriche
 Großschönau (Saxe), une commune d'Allemagne